Pontare ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Pontare (* 1951), schwedischer Sänger
 Vincent Pontare (* 1980), schwedischer Sänger, Produzent und Songschreiber